Серге́й Зы́бин:
 Зыбин, Сергей Александрович (1862—1942) — начальник Самарского трубочного завода, генерал-майор русской армии. 
 
 Зыбин, Сергей Сергеевич (?—1887) — российский государственный деятель, действительный статский советник.